Gomaa ist der Familienname folgender Personen:
 Abdallah Gomaa (* 1996), ägyptischer Fußballspieler
 Ahmed Gomaa (* 1988), ägyptischer Fußballspieler
 Ali Gomaa (* 1952), ehemaliger Großmufti für Ägypten 
 Saleh Gomaa (* 1993), ägyptischer Fußballspieler
 Soraya Gomaa (* 1972), Schweizer Schauspielerin, siehe Soraya Sala
 Wael Gomaa (* 1975), ägyptischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Goma (Begriffsklärung)